Рождённый побеждать:
 Рождённый побеждать — американская драмеди 1971 года.
 Рождённый побеждать — американский боевик 2010 года.